Stanisław Makowiecki (zm. 1624) – prałat warmiński, opat koronowski
 Stanisław Makowiecki (zm. 1706) – stolnik latyczowski
 Stanisław Makowiecki (zm. 1716) – podczaszy kamieniecki
 Stanisław Makowiecki (bankowiec) (1891–1935) bankowiec, dyrektor departamentu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
 Stanisław Makowiecki (zapaśnik)